Lucul () fou un cognomen romà. El portaren diversos personatges:
 Licini Lucul, qualsevol membre d'aquesta família.
 Luci Licini Lucul o Luci Licini Lucul·le, personatge de més renom de la família, cònsol el .
 Sal·lusti Lucul, governador a Britània el  dC.